Претендентская серия Дэйны Уайта (англ. Dana White’s Contender Series) — это американская организация смешанных боевых искусств. В мае 2017 года UFC объявили, что президент UFC Дэйна Уайт будет проводить новую серию еженедельных соревнований на UFC Fight Pass под названием «Dana White's Tuesday Night Contender Series» с целью найти новые таланты для UFC. Как и в случае с шоу The Ultimate Fighter, ни один из участвующих в серии бойцов не имеет действующих контрактов с UFC. Перед получением лицензии было заявлено, что «это не UFC, это не бренд UFC, но это промоушн, который позволит получить бойцам шанс продемонстрировать свои таланты в надежде, что однажды они смогут соревноваться в UFC».

Торжественное мероприятие открытия состоялось 11 июля 2017 года. Все события серии проходят на домашней базе UFC в Лас-Вегасе.

Первый сезон 
Первый сезон 2017 года включал в себя 8 еженедельных шоу. У зрителей был выбор между традиционной командой комментаторов и альтернативными комментаторами, в качестве которых выступили рэпер Снуп Доггом и член Зала Славы UFC Юрайя Фейбер. Среди комментаторов также был действующий на тот момент боец UFC Пол Фельдер, который также комментировал события UFC.

Неделя 1 — 11 июля 2017 (Dana White's Contender Series 1) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

[*1] Изначально бой закончился победой Холобоу нокаутом, результат аннулирован после того, как выяснилось что Холобоу незаконно использовал стимулятор перед боем.

Изменения карда

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 Justin Jones vs. Charles Byrd, Jones вышел из боя

Контрактные награды

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Курт Холобоу  — дебютировал в UFC 14 июля 2018 на UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov против Райони Барселоса (поражение).
 Бостон Сэлмон  — дебютировал в UFC 13 апреля 2019 на UFC 236: Холлоуэй vs. Пуарье 2 против Халида Таха (поражение).
Хотя контракт на шоу не был предложен, Зу Аньянву был приглашён на бой 16 сентября 2017 на UFC Fight Night 166 на коротком уведомлении в качестве замены выбывшего бойца против Джастина Ледета (поражение).

Неделя 2 — 18 июля 2017 (Dana White's Contender Series 2) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

[*1] В 1-м раунде с ДеАнда было снято очко за удары по затылку.

Контрактные награды

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Шон О`Мэлли  — дебютировал в UFC 1 декабря 2017 на The Ultimate Fighter 26 Finale против Терриона Уэйра (победа).

Неделя 3 — 25 июля 2017 (Dana White's Contender Series 3) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 Gabriel Checco vs. Chase Waldon, Checco вышел из боя
Контрактные награды

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Карл Роберсон  — дебютировал в UFC 11 ноября 2017 на UFC Fight Night 120 против Даррена Стюарта (победа).
 Джефф Нил  — дебютировал в UFC 18 февраля 2018 на UFC Fight Night 126 против Брайана Камоцци (победа).
Хотя на шоу контракт не был предложен, Дэн Иге был приглашён на бой 20 января 2019 на UFC 220: Миочич vs. Нганну против Чарльза Роса, впоследствии заменённого Хулио Арсе (поражение).

Неделя 4 — 1 августа 2017 (Dana White's Contender Series 4) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Джулиан Маркес  — дебютировал в UFC 16 декабря 2017 на UFC on FOX 26 против Даррена Стюарта (победа).
 Брэндон Дэвис  — дебютировал в UFC 20 января 2018 на UFC 220: Миочич vs. Нганну против Кайла Бочняк (поражение).
Хотя на шоу контракт не был предложен, Кайлер Филлипс был приглашён участвовать в The Ultimate Fighter: Undefeated.

Неделя 5 — 8 августа 2017 (Dana White's Contender Series 5) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Майк Родригес — дебютировал в UFC 7 апреля 2018 на UFC 223 против Девина Кларка (поражение решением);
Алекс Перес — дебютировал в UFC 9 декабря 2017 на UFC Fight Night 123 против Карлс Джона де Томаса (победа удушающим приёмом).

Хотя на шоу контракт не был предложен, Хулио Арсе позже пригласили участвовать в турнире UFC 220.

Неделя 6 — 15 августа 2017 (Dana White's Contender Series 6) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 Charles Byrd vs. Doug Usher, Usher травмирован
 Charles Byrd vs. Gabriel Checco, Checco вышел из боя
Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Чарльз Бёрд — дебютировал в UFC 17 марта 2018 на UFC Fight Night 127 против Джона Филлипса (победа удушающим приёмом);
Грант Доусон — дебютировал в UFC 9 марта 2019 на UFC Fight Night 146 против Джулиана Эроса (победа решением).

Неделя 7 — 22 августа 2017 (Dana White's Contender Series 7) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Бенито Лопес — дебютировал в UFC 9 декабря 2017 на UFC Fight Night 123 против Альберта Моралеса (победа решением);
Джоби Санчес — дебютировал в UFC 18 февраля 2018 UFC Fight Night 126 на против Роберто Санчеса (поражение удушающим приёмом).
Хотя на шоу контракт не был предложен, Майк Сантьяго позже был приглашён участвовать в турнире UFC Fight Night 115.

Неделя 8 — 29 августа 2017 (Dana White's Contender Series 8) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

Adam Antolin vs. Ricky Calatayud, Calatayud травмирован
 Janay Harding vs. Kelly McGill, Harding вышла из боя
Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Мэтт Фревола — дебютировал в UFC 14 января 2018 на UFC Fight Night 124 против Поло Рейеса (поражение нокаутом);
Лорен Мёллер — дебютировал в UFC 14 апреля 2018 на UFC on Fox 29 против Шэны Добсон (победа решением);
Аллен Краудер — дебютировал в UFC 2 декабря 2017 на UFC 218 против Джастина Уиллиса (поражение нокаутом).
Бивон Льюис включён в программу развития с продвижением (предложен контракт развития).

Второй сезон 

Второй сезон начался 12 июня 2018 года.

Неделя 1 — 12 июня 2018 (Dana White's Contender Series 9) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

[*1] Самая быстрая победа в турнирах DWCS.

[*2] С Джексона были сняты очко в первом раунде за запрещённый удар локтем по затылку и очко в третьем раунде за тычок пальцем в глаз.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Алонзо Менифилд — дебютировал в UFC
Грег Харди включён в программу развития с продвижением (предложен контракт развития).

Хотя на шоу контракт не был предложен, Кевин Холланд позже был приглашён участвовать в турнире UFC 227 в бою против Тиагу Сантуса.

Неделя 2 — 19 июня 2018 (Dana White's Contender Series 10) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

[*1] Первоначальная победа Эрнандеса нокаутом была отменена после того, как он дал положительный результат на метаболиты каннабиса.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в полулёгком весе Гига Чикадзе (5-1 MMA) vs. Юссеф Залал ( Youssef Zalal, 5-0 MMA), по неизвестной причине Залал был заменён.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Мэтт Сэйлз — дебютировал в UFC
Энтони Эрнандес — дебютировал в UFC
Раян Спэнн — дебютировал в UFC
Дуайт Грант — дебютировал в UFC

Неделя 3 — 26 июня 2018 (Dana White's Contender Series 11) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

[*1] Первоначальная победа Уилльямса техническим нокаутом была отменена после того, как он дал положительный результат на метаболиты каннабиса.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в женском наилегчайшем весе Антонина Шевченко (5-0 MMA) vs. Сильвана Гомес Хуарес ( Silvana Gómez Juárez, 6-2 MMA), Гомес Хуарес вышла из-за травмы;
 бой в тяжёлом весе Грег Ребелло (24-8 MMA) vs. Оскар Иван Кота ( Oscar Ivan Cota, 10-1 MMA), Кота не смог получить визу;
 бой в тяжёлом весе Грег Ребелло (24-8 MMA) vs. Анхель ДеАнда ( Angel DeAnda, 18-6 MMA), ДеАнда вышел по неизвестной причине;
 бой в среднем весе Тим Карон (7-2 MMA) vs. Эндрю Тодхантер ( Andrew Todhunter, 8-0 MMA), Тодхантер вышел из-за травмы и инфекции.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Антонина Шевченко — дебютировала в UFC
Те Эдвардс — дебютировал в UFC
Хотя на шоу контракт не был предложен, Джош Парисян позже был приглашён участвовать на шоу The Ultimate Fighter 28: Heavy Hitters (в финальную часть не вышел, проиграл на первом этапе).

Хотя на шоу контракт не был предложен, Джулиан Эроса позже был подписан UFC (дебют 10 ноября 2018 на турнире UFC Fight Night 139)

Неделя 4 — 10 июля 2018 (Dana White's Contender Series 12) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 Rafael Fiziev vs. Joey Gomez, Fiziev Withdrew

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Бивон Льюис — дебютировал в UFC
Джордан Эспиноза — дебютировал в UFC

Неделя 5 — 17 июля 2018 (Dana White's Contender Series 13) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 Maki Pitolo vs. C. Onyenegecha, Pitolo Injury

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Мэйси Барбер — дебютировала в UFC
Доминго Пиларте — дебютировал в UFC
Эдмен Шахбазян — дебютировал в UFC

Неделя 6 — 24 июля 2018 (Dana White's Contender Series 14) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Джимми Крут — дебютировал в UFC
Содик Юсуфф — дебютировал в UFC
Джефф Хьюз — дебютировал в UFC

Неделя 7 — 31 июля 2018 (Dana White's Contender Series 15) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Рузвельт Робертс — дебютировал в UFC
Иэн Хейниш — дебютировал в UFC
Джордан Гриффин — дебютировал в UFC
Хуан Адамс — дебютировал в UFC

Неделя 8 — 7 августа 2018 (Dana White's Contender Series 16) 
Место проведения: TUF Gym, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Девонт Смит — дебютировал в UFC
Кеннеди Нзечукву — дебютировал в UFC
Бобби Моффетт — дебютировал в UFC

Претендентская серия в Бразилии 
В 2018 году дебютировала бразильская версия претендентской серии — «Contender Series Brasil». В отличие от американской версии она не показывалась в прямом эфире, а была записана в течение двух дней — 10 и 11 августа 2018 года. Пятнадцать боёв серии затем транслировались в трех эпизодах на каналах Combate, Globo и SporTV начиная с 24 августа 2018.

Бразилия 1 — 10 августа 2018 

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в среднем весе Леонарду Силва (Leonardo Silva, 12-2 MMA) vs. Веллингтон Турман (Wellington Turman, 13-2 MMA), Турман снялся из-за визовых вопросов, бой отменён;
 бой в тяжёлом весе Энрике Силва (Henrique Silva, 5-1 MMA) vs. Родригу Насименту (Rodrigo Nascimento, 6-0 MMA), оба бойца снялись из-за визовых проблем, бой отменён;  )
Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Рожериу Бонторин, Майра Буэну Силва, Сара Фрота и Аугусту Сакаи

Бразилия 2 — 11 августа 2018 

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

бой в среднем весе Андре Мунис (16-4 MMA) vs. Даниэл Перейра ( Daniel Pereira, 7-2 MMA), Перейра снялся из-за визовых вопросов;

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Тайла Сантус, Джонни Уокер и Марина Родригес

Бразилия 3 — 11 августа 2018 

[*1] Изначально бой в лёгком весе. Бой переведён в промежуточный вес (160,5 фунтов) из-за того, что Кутис провалил взвешивание.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

бой в женском легчайшем весе Луана Каролина (4-1 MMA) vs. Дуда Сантана ( Duda Santana, 3-0 MMA), Сантана снялась из-за визовых вопросов;

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Раулиан Паива, Винисиус Морейра, Луана Каролина и Тиагу Мойзес

Третий сезон 

В мае 2018 года было подтверждено, что третий сезон претендентской серии начнется в июне 2019 года и в США будет эксклюзивным для ESPN+. В апреле 2019 года был разработан график, в соответствии с которым серия начнётся 18 июня 2019 года и закончится 20 августа 2019 года. Название серии также было сокращено с «Dana White's Tuesday Night Contender Series» до «Dana White's Contender Series».

Неделя 1 — 18 июня (Dana White's Contender Series 17) 

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

бой в тяжёлом весе Yorgan De Castro vs. Jimmy Lawson 
 бой в полусреднем весе Brok Weaver vs. Leon Shahbazyan 

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Пунахеле Сориано и Йорган де Кастро

Неделя 2 — 25 июня (Dana White's Contender Series 18) 

[*1] Изначально бой в полусреднем весе. Бой переведён в промежуточный вес (178 фунтов) из-за того, что Рейна провалил взвешивание.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

бой в полусреднем весе Miguel Baeza vs. Ramiz Brahimaj 

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Майлз Джонс и Мигель Баеза

Неделя 3 — 9 июля (Dana White's Contender Series 19) 

[*1] В последующем результат боя был отменё NSAC из-за того, что Троколи после боя сдал положительный тест на запрещённые вещества (нандролон).

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Джо Солеки, Антонио Троколи, Хантер Азур, Маки Питоло и Джонатан Пирс

Неделя 4 — 16 июля (Dana White's Contender Series 20) 

[*1] Изначально бой в полулёгком весе. Бой переведён в промежуточный вес (152,5 фунтов) из-за того, что Сайлер провалил взвешивание.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Антониу Арройо, Оде Осборн, Донтейл Мэйс и Брендан Аллен

Неделя 5 — 23 июля (Dana White's Contender Series 21) 

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Шон Вудсон, Джамаал Хилл и Билли Карантильо

Неделя 6 — 30 июля (Dana White's Contender Series 22) 

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Алекса Камур, Аалон Круз, Трейси Кортес и Родригу Насименту

Неделя 7 — 6 августа (Dana White's Contender Series 23) 

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Омар Моралес, Герберт Бёрнс и Андре Мунис

Неделя 8 — 13 августа (Dana White's Contender Series 24) 

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Брок Уивер, Сара Альпар и Тони Грейвли

Неделя 9 — 20 августа (Dana White's Contender Series 25) 

[*1] Изначально бой в легчайшем весе. Бой переведён в промежуточный вес (139 фунтов) из-за того, что Гарсия провалил взвешивание.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Филип Роу

Неделя 10 — 27 августа (Dana White's Contender Series 26) 

[*1] С Брауна снято одно очко в 1-м раунде за запрещённый удар ногой.
 
Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Душко Тодорович, Питер Барретт и Ти Джей Браун

Четвёртый сезон 
В июне 2020 года было подтверждено, что четвёртый сезон претендентской серии начнется в августе 2020 года и в США будет эксклюзивным для ESPN+. В апреле 2020 года был разработан график, в соответствии с которым серия начнётся 4 августа 2020 года и закончится 1 сентября 2020 года.

Неделя 1 — 4 августа (Dana White’s Contender Series 27) 
Первоначально первый турнир серии был запланирован на 23 июля, но из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, старт серии 2020 года был перенесён на август.

Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в лёгком весе Юрош Медич (5-0 MMA) vs. Тэйлор Калленс ( Taylor Callens, 6-0 MMA), Калленс вышел из боя по неизвестной причине 
 бой в лёгком весе Люк Флорес ( Luke Flores, 9-1 MMA) vs. Кэмерон Чёрч ( Cameron Church, 4-0 MMA), Чёрч вышел из боя по неизвестной причине 
 бой в лёгком весе Кевин Сайлер ( Kevin Syler, 10-0 MMA) vs. Кенни Кросс ( Kenny Cross, 10-3 MMA), Сайлер сдал положительный тест на COVID-19
Следующий бой был подтверждён к проведению на турнире, но впоследствии отменён сразу после проведения официальной церемонии взвешивания из-за плохих медицинских показателей одного из бойцов:
 бой в лёгком весе Кенни Кросс ( Kenny Cross, 10-3 MMA) vs. Деймонт Робинсон ( Damonte Robinson, 6-1-1 MMA), Робинсон не прошел медицинское освидетельствование из-за проблем с глазами

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Дастин Джейкоби, Юрош Медич и Джордан Ливитт

Неделя 2 — 11 августа (Dana White’s Contender Series 28) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в наилегчайшем весе ДжейПи Байс ( JP Buys, 8-2 MMA) vs. Нейт Смит ( Nate Smith, 6-0 MMA), бой перенесён 

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Дастин Штольцфус, Эдриан Янес, Кори Маккена, Ти Джей Лэрэми и Импа Касанганай

Неделя 3 — 18 августа (Dana White’s Contender Series 29) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в полулёгком весе Орон Кахлон ( Oron Kahlon, 16-0 MMA) vs. Коллин Энглин ( Collin Anglin, 7-1 MMA), бой перенесён 

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Луис Косси, Чейэнн Бэйс, Орион Косси и Джош Парисян

Неделя 4 — 25 августа (Dana White’s Contender Series 30) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Джейми Пиккетт, Рафаэл Алвис, Джеффри Молина и Коллин Хакбоди

Неделя 5 — 1 сентября (Dana White’s Contender Series 31) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в наилегчайшем весе Нейт Смит (6-0 MMA) vs. ДжейПи Байс ( JP Buys, 8-2 MMA), Байс вышел из боя
 бой в лёгком весе Такер Лутц (9-1 MMA) vs. Виктор Мартинес ( Victor Martinez, 9-1 MMA), Мартинес вышел из боя
 бой в среднем весе Бруно Оливейра ( Bruno Oliveira, 8-1 MMA) vs. КейБи Буллар ( KB Bhullar, 8-0 MMA), бой перенесён

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Джимми Флик, Ронни Лоуренс и Уильям Найт

Следующим бойцам предложено повторное участие в следующих сезонах DWCS — Мелсик Багдасарян, Деннис Бузукия, Нейт Смит и Такер Лутц.

Неделя 6 — 8 сентября (Dana White’s Contender Series 32) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Тафон Нчукви, Фил Хоус, Драко Родригес и Алиасхаб Хизриев

Неделя 7 — 15 сентября (Dana White’s Contender Series 33) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в среднем весе Грегори Родригес (7-2 MMA) vs. Нассурдин Имавов ( Nassourdine Imavov, 8-2 MMA), Имавов снялся с боя 
Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Джордан Уильямс, Коллин Энглин и Даниэль Вольф

Неделя 8 — 4 ноября (Dana White’s Contender Series 34) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в тяжёлом весе Джаред Вандераа (10-4 MMA) vs. Оскар Иван Кота ( Oscar Ivan Cota, 11-2 MMA), Кота снялся с боя;
 бой в среднем весе Бруну Оливейра (8-1 MMA) vs. Кей Би Бхуллар ( KB Bhullar, 8-1 MMA).

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Карлос Алберг, Игнасио Багамондес, Луис Салданья и Джаред Вандераа

Неделя 9 — 10 ноября (Dana White’s Contender Series 35) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в лёгком весе Шахин Сантана (6-0 MMA) vs. Лэндон Киньонес ( Landon Quiñones, 5-1-1 MMA), Киньонес снялся с боя.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Натан Леви, Николас Мотта и Луана Пинейру

Неделя 10 — 17 ноября (Dana White’s Contender Series 36) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Джей Пи Бэйс, Глория ди Паула, Такер Лутц и Виктория Леонардо

Пятый сезон 

Пятый сезон претендентской серии начался в августе 2021 года и в США выходит эксклюзивно для ESPN+.

Неделя 1 — 31 августа 2021 (Dana White's Contender Series 37) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

[*] Рефери снял с Бриту одно очко в третьем раунде за тычок пальцем в глаз сопернику, после которого Лопес не смог продолжить бой

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в тяжёлом весе Лоренцо Худ ( Lorenzo Hood, 12-4 MMA) vs. Лукаш Брзески ( Łukasz Brzeski, 8-1-1 MMA), Худ снялся с боя;
бой в тяжёлом весе Лукаш Брзески ( Łukasz Brzeski, 8-1-1 MMA) vs. Дилан Поттер ( Dylan Potter, 10-5 MMA), бой перенесён на 14 сентября по протоколам, связанным с COVID-19;
бой в полулёгком весе Жоандерсон Бриту (11-2-1 MMA) vs. Хусейн Асхабов ( Khusein Askhabov, 23-0 MMA), Асхабов не смог получить визу;
бой в наилегчайшем весе Виктор Альтамирано (9-1 MMA) vs. Винисиус Салвадор ( Vinicius Salvador, 12-4 MMA), Салвадор не смог получить визу.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Азамат Мурзаканов, Жоандерсон Бриту, Виктор Альтамирано, Карлос Канделарио и Эй Джей Флетчер

Неделя 2 — 7 сентября 2021 (Dana White's Contender Series 38) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

[*] Изначально бой закончился победой Джоша Куинлэна нокаутом в первом раунде. Результат боя отменён из-за проваленного допинг-теста у Куинлэна.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в полусредем весе Джош Куинлэн (5-0 MMA) vs. Дэриан Уикс ( Darian Weeks, 5-0 MMA), Викс выбыл из боя по протоколам, связанным с COVID-19;

 бой в легчайшем весе Саймон Оливейра (17-3 MMA) vs. Джавид Башарат ( Javid Basharat, 10-0 MMA), Башарат не смог получить визу.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Джош Куинлэн, Чиди Нжокуани, Саймон Оливейра, Карлос Вергара и Чэд Анхелигер

Неделя 3 — 14 сентября 2021 (Dana White's Contender Series 39) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

Жаилтон Алмейда, Альберт Дураев, Лукаш Брзески, Джэк Делла Маддалена Жасмин Ясудавичюс

Неделя 4 — 21 сентября 2021 (Dana White's Contender Series 40) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

[*] Изначально бой в среднем весе, Аркхага провалил взвешивание (показал вес 189 фунтов при допустимом лимите 186 фунтов)

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Эй Джей Добсон, Майкл Моралес, Клейдсон Родригес и Виктор Мартинес

Неделя 5 — 28 сентября 2021 (Dana White's Contender Series 41) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в лёгком весе Мануэль Гашья ( Manuel Gaxhja, 7-0 MMA) vs. Крис Данкан ( Chris Duncan, 7-0 MMA), Гашья выбыл из-за болезни во время резкой сгонки веса.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Игорь Потеря и Даниэль Зельхубер

Неделя 6 — 5 октября 2021 (Dana White's Contender Series 42) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

[*] Изначально бой в легчайшем весе, Уимс провалил взвешивание (показал вес 139 фунтов при допустимом лимите 136 фунтов)

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в легчайшем весе Ферни Гарсия (9-1 MMA) vs. Пол Капальдо ( Paul Capaldo, 6-0 MMA), Капальдо сдал положительный тест на COVID-19;
 бой в среднем весе Шонте Барнс (6-1 MMA) vs. Коди Брандейдж ( Cody Brundage, 6-2 MMA), Брандейдж подписал контракт с UFC (для участия взамен выбывшего бойца на коротком уведомлении).

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Майк Малотт, Карлос Эрнандес, Ферни Гарсия и Дженаро Вальдес

Неделя 7 — 12 октября 2021 (Dana White's Contender Series 43) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

[*] Изначально бой в легчайшем весе, Родригес провалил взвешивание (показал вес 137,25 фунтов при допустимом лимите 136 фунтов);

[**] Изначально бой в наилегчайшем весе, Хадли провалил взвешивание (показал вес 127 фунтов при допустимом лимите 126 фунтов)

Изменения карда:

При подготовке турнира планировались, но были отменены следующие бои:

 бой в женском минимальном весе Мария Силва (6-0 MMA) vs. Сильвана Гомес Хуарес ( Silvana Gómez Juárez, 10-3 MMA), Гомес Хуарес подписала контракт с UFC (для участия взамен выбывшего бойца на коротком уведомлении);
 бой в тяжёлом весе Мартин Будай (8-1 MMA) vs. Уго Кунья ( Hugo Cunha, 6-0 MMA), Кунья снялся с боя;
 бой в полутяжёлом весе Калоян Колев ( Kaloyan Kolev, 10-0 MMA) vs. Антон Туркаль ( Anton Turkalj, 7-0 MMA), Туркаль не смог получить визу;
 бой в полулёгком весе Бинь Се ( Xie Bin, 8-2 MMA) vs. Оливер Мурад ( Oliver Murad, 5-0 MMA), бой перенесён на 26 октября.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Мартин Будай, Джейк Хадли и Вячеслав Борщёв

Неделя 8 — 19 октября 2021 (Dana White's Contender Series 44) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Джонни Парсонс, Пьера Родригес, Кайю Борралью и Армен Петросян

Неделя 9 — 26 октября 2021 (Dana White's Contender Series 45) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

[*] Изначально бой в легчайшем весе, Кахлон провалил взвешивание (показал вес 139 фунтов при допустимом лимите 136 фунтов)

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Гаджи Омаргаджиев, Кристиан Киньонес, Джавид Башарат, Карини Силва и Мануэль Торрес

Неделя 10 — 2 ноября 2021 (Dana White's Contender Series 46) 
Место проведения: UFC Apex, Лас-Вегас, Невада, США.

Контрактные награды:

Следующие бойцы получили контракты с UFC:

 Хайисаер Махешат и Йоан Лейнесс

Примечания 

Ultimate Fighting Championship